

Бахтіарово — присілок, Медведевський район, Марій Ел
 Бахтіарово — присілок, Янтіковський район, Чувашія